Fresnay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Fresnay im Département Aube
 Fresnay-en-Retz im Département Loire-Atlantique
 Fresnay-le-Buffard, ehemalige Gemeinde im Département Orne
 Fresnay-le-Comte im Département Eure-et-Loir
 Fresnay-le-Gilmert im Département Eure-et-Loir
 Fresnay-le-Long im Département Seine-Maritime
 Fresnay-le-Samson im Département Orne
 Fresnay-l’Évêque im Département Eure-et-Loir
 Fresnay-sur-Sarthe im Département Sarthe

Fresnay ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Fresnay (1897–1975), französischer Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Fresnaye
 Frenay
 Freinet
 Frenet